O Soledade Futebol Clube é um clube de futebol brasileiro, localizado na cidade de Soledade, no estado do Rio Grande do Sul.

O clube foi fundado em 2016, idealizado por Francisco Lodi e Matheus Loss, com o objetivo de montar um clube que atendesse a uma nova realidade do esporte, formando atletas, trabalhando com seriedade e que identificado com o município de Soledade. 

Durante os primeiros anos de fundação disputou competições de categoria de base da Federação Gaúcha de Futebol (FGF). Em 2018, o Soledade disputa a Copa Wianey Carlet, tendo por objetivo a disputa da terceira divisão do Campeonato Gaúcho em 2019.

Ligações externas

Clubes de futebol do Rio Grande do Sul
Futebol fundados em 2016